Wigginton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wigginton, Hertfordshire, ort, England, 
 Wigginton, Oxfordshire, England, 
 Wigginton (parish i Hertfordshire), England, 
 Wigginton, North Yorkshire, England, City of York, 
 Wigginton, Shropshire – en ort i St. Martin's, Shropshire, England
 Wigginton, Staffordshire – en ort i Wigginton and Hopwas, Lichfield, Staffordshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar